Dominik Mayländer (ur. 20 marca 1995) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant klubu SC Degenfeld.

Przebieg kariery 
W sezonie 2011/2012 zadebiutował w zawodach FIS Cup. Zdobył punkty w pierwszym starcie: 28 lipca 2011 był 17. w konkursie we francuskim Gérardmer. W kolejnym sezonie zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym. W pierwszym starcie – w styczniu 2013 na skoczni w Titisee-Neustadt – zajął 16. miejsce. Dzień później był czwarty. W sierpniu 2014 ukończył na 11. pozycji konkurs Letniego Grand Prix w Einsiedeln.

We wrześniu 2017 dwukrotnie zajął 5. miejsce w zawodach Letniego Pucharu Kontynentalnego w Râșnovie. Sześciokrotnie stawał na podium zawodów FIS Cup w skokach narciarskich 2017/2018, w tym dwa razy na najwyższym stopniu. W klasyfikacji generalnej ukończył cykl na 2. pozycji. W sezonie 2018/2019 FIS Cup raz zajął miejsce na podium: we wrześniu 2018 w Râșnovie był 3. W ramach tego cyklu miał miejsce ostatni oficjalny międzynarodowy występ Mayländera, gdy 24 lutego 2019 zajął 26. miejsce w zawodach w Villach.

Reprezentując Badenię-Wirtembergię zdobył medale mistrzostw Niemiec w zawodach drużynowych: srebrny w 2013 oraz brązowy w 2014 i 2018.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty D.Mayländera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Kandersteg – 16 września 2017 (3. miejsce)
  Kandersteg – 17 września 2017 (3. miejsce)
  Râșnov – 21 września 2017 (2. miejsce)
  Râșnov – 22 września 2017 (1. miejsce)
  Planica – 21 stycznia 2018 (1. miejsce)
  Falun – 17 marca 2018 (2. miejsce)
  Râșnov – 16 września 2018 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1995